Италия была представлена на летних Олимпийских играх 1976 года 210 спортсменами (183 мужчины, 27 женщин), выступившими в состязаниях по 20 видам спорта. Итальянская сборная завоевала 13 медалей (2 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых), что вывело её на 14 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Италии  на сайте sports-reference.com 

1976
Страны на летних Олимпийских играх 1976 года